Mit Prinz-Wilhelm-Eisenbahn ist gemeint

 die Prinz-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft, die älteste Eisenbahn-Gesellschaft Deutschlands
 deren Stammstrecke, die Bahnstrecke Wuppertal-Vohwinkel–Essen-Überruhr